Я́ковлевка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Яковлевка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, упразднено в 1988 году.

Россия 
 Яковлевка — хутор в Баймакском районе Башкортостана, в 1960 г. включен в состав села Ургаза.
 Яковлевка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана, упразднена в 2005 году.
 Яковлевка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Яковлевка — село в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Яковлевка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Яковлевка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Яковлевка — посёлок в Тисульском районе Кемеровской области.
 Яковлевка — село в Белогорском районе Крыма.
 Яковлевка — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Яковлевка — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Яковлевка — деревня в Пристенском районе Курской области.
 Яковлевка — хутор в Грязинском районе Липецкой области, упразднён в 2015 году.
 Яковлевка — деревня Лубновского сельсовета Липецкого района Липецкой области.
 Яковлевка — деревня Сенцовского сельсовета Липецкого района Липецкой области.
 Яковлевка — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Яковлевка — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Яковлевка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Яковлевка — село в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Яковлевка — село в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Яковлевка — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Яковлевка — село в Бековском районе Пензенской области.
 Яковлевка — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Яковлевка — село в Яковлевском районе Приморского края.
 Яковлевка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Яковлевка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Яковлевка — деревня в Куркинском районе Тульской области.

Украина 
 Яковлевка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Яковлевка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Яковлевка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Яковлевка — село в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Яковлевка — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Яковлевка — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Яковлевка — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Яковлевка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.
 Яковлевка — село в Харьковском районе Харьковской области.

Реки 
 Яковлевка — река в Томской и Новосибирской областях.

См. также 
 Ивано-Яковлевка
 Мило-Яковлевка
 Яковлево
 Яковлевское